Monogatari puede estar vinculado o hacer referencia a los siguientes artículos de Wikipedia:

Videojuegos 
 Daikaijū Monogatari, videojuego de rol desarrollado por Birthday y publicado por Hudson Soft para Super Famicom en diciembre de 1994.
 Daikaijū Monogatari II, videojuego de rol desarrollado por Birthday y publicado por Hudson Soft para Super Famicom en agosto de 1996 en Japón; es una secuela de 'Daikaijū Monogatari'.
 Daikaijū Monogatari: Miracle of the Zone, videojuego de cartas desarrollado por Birthday y publicado por Hudson Soft para Game Boy Color en marzo de 1998 en Japón; es el cuarto juego de la saga 'Kaijū Monogatari'.
 Daikaijū Monogatari: Miracle of the Zone II, videojuego de cartas desarrollado por Birthday y publicado por Hudson Soft para Game Boy Color en marzo de 1999 en Japón; es el sexto juego de la saga 'Kaiju Monogatari'.
 Hamster Monogatari 64, videojuego de simulación desarrollado y publicado por Culture Brain para Nintendo 64.
 Kaijū Monogatari, videojuego de rol desarrollado por Birthday y publicado por Namco para Famicom en noviembre de 1988 en Japón.
 Yume Penguin Monogatari, videojuego que mezcla plataformas y disparos, publicado por Konami en 1991 para Famicom y en 2006 para i-Revo.

Literatura 
 Konjaku Monogatarishū, colección japonesa de más de mil cuentos escritos alrededor del año 1120 (la colección completa fue originalmente reunida en 31 volúmenes, de los cuales sólo 28 se conocen en nuestros días).

 Monogatari, género de literatura de Japón (narrativa en prosa de gran extensión, comparable a la épica).
 Denki-monogatari, historias de acontecimientos fantásticos.
 Giko-monogatari, imitaciones pseudo-clásicas de cuentos anteriores.
 Gunki-monogatari, historias de guerra.
 Rekishi-monogatari, cuentos históricos.
 Setsuwa-monogatari, cuentos anecdóticos.
 Tsukuri-monogatari, historias de tomances de la corte aristocrática.
 Uta-monogatari, historias extraídas de la poesía.

 Monogatari (serie), colección de novelas ligeras japonesas escritas por Nisio Isin, con ilustraciones por Vofan.
 Teito Monogatari, serie de novelas de fantasía histórica épica escritas por el autor japonés Hiroshi Aramata.

Miscelánea 
 Personajes de Monogatari, lista de personajes de la serie de novelas ligeras Monogatari y del anime Bakemonogatari, basado en las novelas así como en otros medios y formatos.